Lorem ipsum — класичний варіант умовного беззмістовного тексту, що вставляється в макет сторінки (у сленгу дизайнерів такий текст називається «рибою»). Lorem ipsum — це перекручений уривок з філософського трактату Цицерона «Про межі добра і зла», написаного в 45 році до нашої ери латиною. З точки зору зручності сприйняття друкованих текстів Lorem ipsum показує, що латинська графіка найслушніше пристосовується для написання саме творів латинською мовою (тут враховується частота вживання символів з виносними елементами, таких як g, l, h, p).

Варіанти 

Найпоширеніший варіант:

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

В оригіналі абзац виглядає так (виділені фрагменти, що увійшли до Lorem ipsum):
 [32] Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? [33] At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Існує багато інших варіантів Lorem ipsum, часто дуже віддалені від оригіналу. Часом вони містять додаткові літери, такі як k, w і z — які не існували або були рідко вживані в латині, і беззмістовні слова на кшталт zzril, takimata і gubergren, додані до первинного тексту (наприклад, таку версію наведено Артемієм Лебедєвим).

Цікаві факти 

В Microsoft Word 2007 і PowerPoint 2007 (і в більш пізніх версіях) є функція lorem (=lorem(параметр1,параметр2), де параметр1 — число абзаців, параметр2 — число речень в абзаці). Необхідно набрати, наприклад =lorem(2,7) (і натиснути Enter), після чого в документі з'явиться текст.

Див. також 
 Асемічне письмо
 Лена (зображення)
 Панграма
 The quick brown fox jumps over the lazy dog

Примітки

Посилання 
 lipsum.com  — на цьому сайті можна знайти сам Lorem ipsum та його переклад англійською.
 Lorem Ipsum  генератор тексту «lorem ipsum» (багато мов і кодувань)
 Lorem Ipsum  generator in many languages and css-formatting
 Дивна стаття  — оригінал та український переклад цитати Цицерона
   — Dolorem ipsum на сайті Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка 

Дизайн
Видавнича справа